Гарвер () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1878—1949) — американский религиозный деятель, советник Первого президентства Реорганизованной церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1946—1949).
 Гарвер, Карлтон (1862—1931) — американский политик, мэр Де-Мойна (1922—1926).
 Гарвер, Митч (род. 1991) — американский бейсболист.
  (1925—2017) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола в 1940—1960-х годах.

См. также